GRES Acadêmicos do Cubango est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école
  D1 Carnaval Niterói

  D2 Carnaval Niterói

  D3 Carnaval Rio

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro
Niterói